.fen ou fen (de son nom complet Ahmed Fenidek) est un auteur-compositeur-interprète, producteur et arrangeur belge d'origine algérienne né à Frameries en Belgique où son père a immigré pour travailler dans les mines du Borinage.

Carrière 
Dès l'enfance, .fen montre un attrait certain pour la musique et découvre Stevie Wonder, The Jacksons et les mélodies puissantes de Jean-Jacques Goldman. Avec ses parents, il écoute les grands classiques orientaux. Son style musical trouve ses origines dans ces références multiples.

Très jeune, il participe à une émission de télévision sur la RTBF, Pour La Gloire, un télé-crochet duquel il sort finaliste. Il sort alors avec son groupe Arias, son premier album en 2000 (Isla).

C’est en 2008 qu’il signe son premier album solo Pardonner, plébiscité par la plupart des radios de la plateforme internationale . Il est classé  en nombre de téléchargements par les programmateurs radios.

Fin 2010, .fen sort son  album solo On a besoin. Serge Jonckers, alors directeur musical de RTL Belgique, tombe sous le charme de son univers et playlist plusieurs singles (Walo, Fragile) sur Bel RTL. Le groupe RTL va se charger également de la promo de l'album sur toutes les chaînes du groupe. En juin de la même année, il est nominé aux Octaves de la musique pour son single Walo.

En 2011, il pose sa candidature pour participer à l'Eurovision avec son titre Yes I Know et ainsi représenter la Belgique. La RTBF organise les éliminatoires et .fen participe à la Grande Finale en prime. Il décroche la  place.

En 2013, .fen réalise quelque chose dont il rêve depuis longtemps : rendre hommage à l'un des artistes qui l'a inspiré : Stevie Wonder. Le show a énormément de succès au point qu'il s'exporte en Europe : Suisse, France, Luxembourg, Danemark, Belgique, Pays-Bas, etc.

2021 sera l'année de son  album, Life is So Beautiful.

Avec ses influences pop, motown et funk, les thèmes sont la recherche du bonheur et de la beauté du monde. Un album qui se veut positif, éclectique et qu’il a écrit, composé et arrangé pendant le premier confinement de la crise sanitaire. Il atteint les 3 millions de streams sur les plateformes.

À la suite d'une rencontre, Babl Lemmens deviendra son producteur et directeur musical.

Babl a commencé comme artiste solo mais est rapidement devenu l'un des directeurs musicaux, claviéristes et producteurs les plus demandés de Flandre. De la tournée mondiale avec Netsky et Kate Ryan, à la création de spectacles live pour des artistes belges et étrangers comme  et Laura Tesoro .fen a choisi Babl car c’est exactement le style de producteur artistique qu’il recherchait. Éclectique, mais ayant une grande expérience des productions Soul, c’est également un grand claviériste pour les arrangements et recherches harmoniques.

En 2023, il sortira un nouvel album, il peaufine son style toujours avec Babl Lemmens en tant que Directeur Artistique.

Genre musical 
.fen est passé par plusieurs stades où il a d'abord exploré les musiques de ses origines mélangées à la pop. Dans On a besoin .fen évolue et cet album est à mettre dans la catégorie pop en français, mais avec pas mal d’influences soul. C'est depuis le dernier album Life is So Beautiful que .fen "libère" ses influences pop, soul et funk (inspirée par son idole Stevie Wonder mais également Michael Jackson ou encore de George Benson).

Discographie

Albums 
 2008 : Pardonner
 2010 : On a besoin
 2012 : album Live .fen Sings and Plays Stevie Wonder
 2021 : Life Is So Beautiful

Singles 
 2008 : Pardonner (extrait de l'album du même nom)
 2011 : Yes I Know pour sa candidature à l'Eurovision
 2012 : Walo (extrait de l'album On a besoin)
 2021 : Life is So Beautiful
 2021 : Proud
 2021 : Open Your Eyes
 2021 : Give An Answer
 2022 : Last Christmas

DVD 
 2011 : .fen en Live aux fêtes de Wallonie (place Sainte-Aubain à Namur)

Notes et références

Liens externes 
 

Chanteur belge d'expression française
Auteur-compositeur-interprète belge